Athertonstruiksluiper
 Beccari's struiksluiper
 Bergstruiksluiper
 Bruine struiksluiper
 Bruinkopstruiksluiper
 Geelkeelstruiksluiper
 Gevlekte struiksluiper
 Grijsgroene struiksluiper
 Grote struiksluiper
 Nachtegaalstruiksluiper
 Oostelijke witbrauwstruiksluiper
 Papoeastruiksluiper
 Pieperstruiksluiper
 Roodkeelstruiksluiper
 Rosse struiksluiper
 Rotsstruiksluiper
 Sepikstruiksluiper
 Tasmaanse bruine struiksluiper
 Tasmaanse struiksluiper
 Vogelkopstruiksluiper
 Westelijke struiksluiper
 Westelijke witbrauwstruiksluiper
 Witbekstruiksluiper
 Zwartkeelstruiksluiper
 Zwartrosse struiksluiper